Нары́мская во́лость — название ряда административно-территориальных единиц, в разное время существовавших в Российской империи и в раннем СССР:

 Нарымская волость (Тобольский уезд) — в составе Тобольского уезда Тобольской губернии (до 1804)
 Нарымская волость (Змеиногорский уезд) — в 1894—1917 гг. — составе Змеиногорского уезда Томской губернии до 1917; в 1917—1920 гг. — в составе Алтайской губернии; в 1920—1928 гг. — в составе Семипалатинской губернии. Ныне территория Восточного Казахстана.
 Нарымская волость (Нарымский уезд) — в составе Нарымского уезда Томской губернии (XIX век)
 Туземная инородческая ясачная Нарымская Нижняя волость — в составе Пегой орды Сибирского царства